Nehm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nehm (1932–2012), deutscher Politiker der SPD
 Günter Nehm (1926–2009), deutscher humoristischer Dichter
 Eduard Nehm (1908–1974), deutscher Jurist.
 Kay Nehm (* 1941), deutscher Jurist
 Walter Nehm (Pädagoge) (1880–1961), deutscher Lehrer, Schulleiter, Funktionär und antisemitischer Propagandist
 Walter Nehm (1884–1958), deutscher Markscheider und Professor

Siehe auch: NEM